OFC-mästerskapet i futsal 2019 var det tolfte oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls på Nya Kaledonien där åtta nationer deltog. Turneringen vanns av Salomonöarna före Nya Zeeland och Tahiti.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Spel om femte- till åttondeplats

Spelträd

Semifinaler

Spel om sjundeplats

Spel om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

2019
Futsal i Nya Kaledonien
Futsalåret 2019
2019 i Nya Kaledonien
Internationella sportevenemang i Nya Kaledonien